Елизаветинская крепость:

 Елиcаветинская крепость (Кропивницкий) — крепость, заложенная 18 июня 1754 года на месте современного Кропивницкого (Украина)
 Елизаветинская крепость (Гавайи) — бывшая российская крепость и колония на острове Кауаи, ныне штат Гавайи, США.